Murder Incorporated est le nom donné par les journalistes américains à une organisation de la Mafia italo-américaine

 Murder, Inc. est un groupe de metal industriel formé en 1991.
 Murder Inc. Records, est un label musical américain
 Murder, Inc. est le titre original du film américain Crime, société anonyme, sorti en 1960.